Funny Games est un film autrichien réalisé par Michael Haneke en 1997 ;
 Funny Games U.S. est le remake américain du précédent film, également réalisé par Michael Haneke en 2007.